Burney (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Burney (motorfietsmerk), een Brits historisch motorfietsmerk